objaw w logice
 objaw kliniczny